Fabrice Hurth (né le ) est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1988-1989 || Diables rouges de Briançon || Nationale 1A 
|| 42 || 9 || 7 || 16 || 36 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1989-1990 || Diables rouges de Briançon || Nationale 1A 
|| 31 || 7 || 8 || 15 || 41 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1990-1991 || Diables rouges de Briançon || Ligue nationale 
|| 22 || 3 || 3 || 6 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1991-1992 || Brûleurs de loups de Grenoble || Division 2 || 22 || 13 || 8 || 21 || 28 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1992-1993 || Brûleurs de loups de Grenoble || Nationale 2 
|| 18 || 3 || 3 || 6 || 33 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1993-1994 || Brûleurs de loups de Grenoble || Nationale 1 
|| 9 || 2 || 3 || 5 || 8 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1994-1995 || Diables rouges de Briançon || Nationale 2 
|| 2 || 1 || 1 || 2 || 2 || || || || || 
|-
| 1995-1996 || Diables rouges de Briançon || Division 1 
|| 3 || 1 || 0 || 1 || 4 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1996-1997 || Diables rouges de Briançon || Nationale 1B 
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||

Références 

Naissance en décembre 1966
Joueur français de hockey sur glace
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Attaquant de hockey sur glace